Vas(II)-klorid (FeCl2), a vas egyik kloridja, benne a vas oxidációs száma +2.
Vas(III)-klorid (FeCl3), a vas másik kloridja, benne a vas oxidációs száma +3.